Мікрозаври (Microsauria) — ряд вимерлих примітивних земноводних підкласу Тонкохребцеві (Lepospondyli). Група існувала у кам'яновугільному та пермському геологічних періодах. Вони мали ящіркоподібне тіло з короткими ногами та хвостом. Деякі види все життя (або більшу його частину) вони проводили у воді, інші були добре пристосовані до життя на суші. Можливо, мікрозаври є предками сучасних саламандр. Скам'янілі рештки мікрозаврів знайдені у США та Європі.

Класифікація

Філогенія 
Філогенетична кладограма згідно з Anderson (2001):

Посилання 
 Microsauria in the Paleobiology Database

Викопні земноводні

Ряди земноводних
Тонкохребцеві